Misato est le nom de plusieurs localités japonaises :
 Misato, un bourg de la préfecture d'Akita ;
 Misato, un bourg de la préfecture de Kumamoto ;
 Misato, un bourg de la préfecture de Miyagi ;
 Misato, un bourg de la préfecture de Miyazaki ;
 Misato, une ville de la préfecture de Saitama ;
 Misato, un bourg de la préfecture de Saitama ;
 Misato, un bourg de la préfecture de Shimane.